Akkommodation (von  „anpassen“, „adaptieren“, „anlegen“, „festmachen“) bezeichnet:

in der Physiologie:
 Akkommodation (Auge), das Fokussieren des Auges
 Akkommodation (Darm), die Fähigkeit von Blinddarm, Colon ascendens und Mastdarm, ohne Erhöhung des intraluminalen Drucks unterschiedlich große Stuhlmengen zu speichern
 Blasencompliance, die Fähigkeit der Harnblase, sich an steigende Harnmengen durch einen niedrigeren Dauertonus des Detrusors anzupassen
 Akkommodation (Magen), die Fähigkeit des Magens, sein Volumen dem der aufgenommenen Nahrung anzupassen
 Akkommodation (Niere), die Fähigkeit der Niere, eine vom Primärharn abweichende Osmolalität im Endharn herzustellen
 Akkommodation (Zellmembran), die Fähigkeit der Zellmembran, aufgrund einer Besonderheit der schnellen, spannungsabhängigen Natriumkanäle bei langsam ansteigender Depolarisationsspannung kein Aktionspotential auszulösen

in der Sprachwissenschaft:
 in der Phonologie: eine Klasse von Angleichungserscheinungen zwischen Sprachlauten, siehe Assimilation (Phonologie)
 In der Semantik: Erschließung und stillschweigende Hinzufügung einer zum Verständnis fehlenden Information, siehe Präsupposition
 in der Soziolinguistik: Anpassung zweier Sprecher mit unterschiedlichen dialektalen Varietäten, siehe Akkommodation (Sprachkontakt)

sonst auch:
 Akkommodation (Lernpsychologie), die Anpassung eines kognitiven Schemas an neue Erfahrungen
 Akkommodation (Religion), die Anpassung einer neu eingeführten Religion an die vorgefundenen gesellschaftlichen Verhältnisse

Siehe auch:

 Anpassung (Begriffsklärung)
 Flexibilität (Begriffsklärung)